Роджерс, Пол (1917—2013) — британский актёр.
 Роджерс, Пол Бернард (род. 1949) — британский музыкант.
 Роджерс, Пол Грант (1921—2008) — американский политик.